Öxnasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öxnasjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Öxnasjön, Västergötland, sjö i Vårgårda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn